Ковшово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ковшово — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Ковшово — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Ковшово — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ковшово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ковшово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Ковшово — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Ковшово — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Ковшово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Ковшово — деревня в Угличском районе Ярославской области.